Space Crusade (Космический Крестовый Поход) — первая компьютерная игра, пошаговая тактика, разработанная студией Gremlin Interactive на основе настольного варгейма Warhammer 40,000 студии Games Workshop. Издана в 1992 году. Имеет возможность игры в псевдо-3D режиме. В том же году было выпущено дополнение Space Crusade: The Voyage Beyond, содержащее дополнительные 10 заданий. Версия игры для ZX Spectrum заняла 24-е место в списке ста лучших игр для этой платформы по версии читателей журнала Your Sinclair.

История создания 
После успеха игры HeroQuest, которая базировалась на одноимённой настольной игре Games Workshop, Gremlin Interactive решили адаптировать другую популярную настольную игру от тех же издателей — Space Crusade.

Игровой процесс 
Под управлением игрока отряд из четырёх десантников и сержанта, которых засылают на корабли Орков. На выбор есть три ордена: Кровавые Ангелы (специализация навыков — ближний бой), Имперские Кулаки (оружие дальнего боя) и Ультрамарины (универсальная специализация).

Примечания

Ссылки 
 Звезда Квест музей
 ACE

Компьютерные игры 1992 года
Игры для Windows
Игры для Amiga
Игры для Atari ST
Игры для ZX Spectrum
Игры для Commodore 64
Компьютерные игры Warhammer 40,000
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры с изометрической графикой
Компьютерные игры, разработанные Gremlin Interactive